Osoby o nazwisku Banach
 Andrzej Banach (1910–1990) – polski pisarz, krytyk artystyczny, filozof, podróżnik
 Andrzej Kazimierz Banach (1944–2019) – polski historyk nauki i wychowania XVI–XX w., dr hab., profesor
 Czesław Banach (1931–2020) – polski pedagog
 Ed Banach (ur. 1960) – amerykański zapaśnik w stylu wolnym
 Joanna Banach (ur. 1992) – polska lekkoatletka
 Jolanta Banach (ur. 1958) – polityk polski
 Kazimierz Banach (1904–1985) – publicysta, pedagog polski
 Lou Banach (ur. 1960) – amerykański zapaśnik w stylu wolnym.
 Maciej Banach (ur. 1977) – polski lekarz, dr hab. wiceminister nauki (od 2010)
 Michael Banach (ur. 1962) – amerykański duchowny katolicki
 Michał Banach (1897–1977) – duchowny
 Michał Banach (ur. 1969) – aktor polski
 Norman Leto (przekierowanie Łukasz Banach; ur. 1980) – polski artysta i pisarz
 Orest Banach („Orri”; ur. 1948) – niemiecko-amerykański piłkarz pochodzenia ukraińskiego
 Piotr Banach (ur. 1965) – muzyk polski
 Roman Banach (ps. „Świerk”; 1912–1966) – polski operator, realizator, montażysta, reżyser i scenarzysta
 Stefan Banach (1892–1945) – polski matematyk
 Wiesław Banach (ur. 1953) – polski historyk sztuki, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku
 Witold Banach (ur. 1959) – polski historyk, pisarz polski
 Wojciech Banach (1953–2022) – polski poeta
 Inne
 (16856) Banach – planetoida z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce